Рожаниці — давньоруські першобогині родючості, небесні «Господині Світу», покровительки роду, сім'ї, домашнього вогнища.
 Рожаниці — традиційне свято, яке відзначають в Україні. Має прадавні дохристиянські корені.